Infiniment petit
 Infiniment grand
 Infiniment, une compilation posthume de Jacques Brel

Voir aussi 
 Infini